Isle of Man TT, de originele Tourist Trophy wegrace voor motorfietsen op het eiland Man die sinds 1907 wordt gehouden
 TT Assen, jaarlijkse motorrace op het Circuit van Drenthe bij Assen
 Eifelrennen, (Duitse TT), gecombineerd motorfiets/autorace-evenement van 1922-1974 (daarna als autorace-evenement voortgezet tot 2003) in de Eifel
 Tourist Trophy (videospel), een videospel voor de PlayStation 2